Николаевский сельсовет, Николаевский сельский совет () — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Белоруссия 
 Николаёвский сельсовет — Витебская область, Миорский район.
 Николаевский сельсовет — Витебская область, Шумилинский район.
 Николаевский сельсовет — Гомельская область, Буда-Кошелёвский район.
 Николаевский сельсовет — Гомельская область, Светлогорский район.

Россия 
Алтайский край
 Николаевский сельсовет — Благовещенский район.
 Николаевский сельсовет — Локтевский район.
 Николаевский сельсовет — Михайловский район.
 Николаевский сельсовет — Немецкий национальный район.
 Николаевский сельсовет — Петропавловский район.
 Николаевский сельсовет — Поспелихинский район.

Амурская область
 Николаевский сельсовет — Зейский район.
 Николаевский сельсовет — Ивановский район.
 Николаевский сельсовет — Тамбовский район.

Астраханская область
 Николаевский сельсовет — Наримановский район.

Башкортостан
 Николаевский сельсовет — Белорецкий район.
 Николаевский сельсовет — Благовещенский район.
 Николаевский сельсовет — Кармаскалинский район.
 Николаевский сельсовет — Миякинский район.
 Николаевский сельсовет — Стерлитамакский район.
 Николаевский сельсовет — Туймазинский район.
 Николаевский сельсовет — Уфимский район.

Белгородская область
 Николаевский сельсовет — Вейделевский район.
 Николаевский сельсовет — Новооскольский район.

Воронежская область
 Николаевский сельсовет — Аннинский район.
 Николаевский сельсовет — Терновский район.

Забайкальский край
 Николаевский сельсовет — Александрово-Заводский район.
 Николаевский сельсовет — Улётовский район.

Иркутская область
 Николаевский сельсовет — Тайшетский район.

Камчатский край
 Николаевский сельсовет — Елизовский район.

Кемеровская область
 Николаевский сельсовет — Мариинский район.
 Николаевский сельсовет — Новокузнецкий район.
 Николаевский сельсовет — Чебулинский район.

Кировская область
 Николаевский сельсовет — Нагорский район.
 Николаевский сельсовет — Фалёнский район.
 Николаевский сельсовет — Шабалинский район.

Курганская область
 Николаевский сельсовет — Щучанский район.

Краснодарский край
 Николаевский сельсовет — Успенский район.
 Николаевский сельсовет — Щербиновский район.

Курская область
 Николаевский сельсовет — Курчатовский район.

Мордовия
 Николаевский сельсовет — Дубёнский район.

Нижегородская область
 Николаевский сельсовет — Первомайский район.

Новосибирская область
 Николаевский сельсовет — Татарский район.

Омская область
 Николаевский сельсовет — Черлакский район.

Оренбургская область
 Николаевский сельсовет — Саракташский район.
 Николаевский сельсовет — Сорочинский район.

Пензенская область
 Николаевский сельсовет — Иссинский район.
 Николаевский сельсовет — Малосердобинский район.

Приморский край
 Николаевский сельсовет — Михайловский район.

Ростовская область
 Николаевский сельсовет — Константиновский район.
 Николаевский сельсовет — Морозовский район.
 Николаевский сельсовет — Неклиновский район.
 Николаевский сельсовет — Песчанокопский район.
 Николаевский сельсовет — Пролетарский район.

Рязанская область
 Николаевский сельсовет — Касимовский район.
 Николаевский сельсовет — Кораблинский район.

Саратовская область
 Николаевский сельсовет — Вольский район.
 Николаевский сельсовет — Ивантеевский район.
 Николаевский сельсовет — Самойловский район.
 Николаевский сельсовет — Фёдоровский район.

Северная Осетия
 Николаевский сельсовет — Дигорский район.

Татарстан
 Николаевский сельсовет — Мензелинский район.

Челябинская область
 Николаевский сельсовет — Варненский район.

Чувашия
 Николаевский сельсовет — Ядринский район.

Украина 

Винницкая область
 Николаевский сельский совет — Казатинский район.

Днепропетровская область
 Николаевский сельский совет — Васильковский район.
 Николаевский сельский совет — Днепровский район.
 Николаевский сельский совет — Новомосковский район.
 Николаевский сельский совет — Петропавловский район.
 Николаевский сельский совет — Софиевский район.

Донецкая область
 Николаевский сельский совет — Волновахский район.
 Николаевский сельский совет — Константиновский район.
 Николаевский сельский совет — Покровский район.

Житомирская область
 Николаевский сельский совет — Емильчинский район.

Запорожская область
 Николаевский сельский совет — Бердянский район.

Кировоградская область
 Николаевский сельский совет — Добровеличковский район.
 Николаевский сельский совет — Кропивницкий район.

Луганская область
 Николаевский сельский совет — Станично-Луганский район.

Львовская область
 Николаевский сельский совет — Пустомытовский район.
 Николаевский сельский совет — Радеховский район.

Николаевская область
 Николаевский сельский совет — Братский район.
 Николаевский сельский совет — Веселиновский район.
 Николаевский сельский совет — Витовский район.
 Николаевский сельский совет — Казанковский район.

Одесская область
 Николаевский сельский совет — Белгород-Днестровский район.
 Николаевский сельский совет — Овидиопольский район.
 Николаевский сельский совет — Тарутинский район.
 Николаевский сельский совет — Ширяевский район.

Ровненская область
 Николаевский сельский совет — Млиновский район.

Сумская область
 Николаевский сельский совет — Бурынский район.
 Николаевский сельский совет — Роменский район.
 Николаевский сельский совет — Сумской район.

Тернопольская область
 Николаевский сельский совет — Бучачский район.

Харьковская область
 Николаевский сельский совет — Двуречанский район.
 Николаевский сельский совет — Зачепиловский район.
 Николаевский сельский совет — Лозовский район.

Херсонская область
 Николаевский сельский совет — Великолепетихский район.

Хмельницкая область
 Николаевский сельский совет — Хмельницкий район.

Черниговская область
 Николаевский сельский совет — Борзнянский район.
 Николаевский сельский совет — Менский район.
 Николаевский сельский совет — Семёновский район.

См. также 
 
 
 
 Сельское поселение «Николаевское»